Bičík etymologicky znamená malý bič a často slouží k označování malých útlých, případně i kmitajících předmětů či částí. Další významy:

 bičík — vláknitý výběžek buňky, sloužící k pohybu např. u prvoků, bičíkovců, spermií apod. nebo podlouhlá část virionu bakteriofágů sloužící k uchycení na buňce hostitele
 bičík (jezdectví) — malý bič, kterým žokej pohání koně
 bičík (typografie) — vybíhající část znaku, např. u jedničky

příjmení osob
 Bičík (příjmení) — české příjmení 
 David Bičík — český fotbalový brankář 
 Ivan Bičík — český sociální geograf
 Marek Bičík — český novinář
 Milan Bičík — český politik

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení